

Cinema e televisione 
 Face/Off - Due facce di un assassino (Face/Off) – film del 1997 diretto da John Woo
 Face-Off – film del 1971 diretto da George McCowan
 Face Off – talent show trasmesso a partire dal 2010

Musica 
 Face Off – album di Bow Wow e Omarion del 2007
 Face Off – album di Pastor Troy del 2001
 Face Off – album di Tech N9ne del 2021

Sport 
 Face-off – azione dell'hockey su ghiaccio

Videogiochi 
 Face Off! – videogioco del 1987 della Gamestar per C64 e DOS
 Face Off – videogioco arcade del 1988 della Namco
 Face Off – videogioco del 1989 della Anco per Amiga e Atari ST
 Face-Off – videogioco del 1991 della Krisalis Software per Amiga e Atari ST